Хосе Фруто Чаморро Перес (, 20 октября 1804 — 12 марта 1855) — никарагуанский политик, возглавлявший страну в 1853—1854 годах.

Биография 
Родился в 1804 году в городе Гватемала, его отцом бы Педро Хосе Чаморро Аргуэльо, а матерью — Хосефа Перес. В 1814 году Педро Хосе Чаморро был переведён в Гранаду, и там женился на Хосефе Маргарите Альфаро Монтерросо. После провозглашения независимости Центральной Америки от Испании Педро Хосе Чаморро стал одним из основателей Легитимистской партии (предшественнице Консервативной партии), а незадолго до своей смерти признал Хосе Фруто своим сыном и наследником; мачеха настояла, чтобы он называл себя Фруто Чаморро Перес.

После смерти отца Фруто Чаморро перебрался из Гватемалы в Гранаду, чтобы управлять семейным имуществом; его сводные братья и сёстры росли под его покровительством; также он вступил в Легитимистскую партию. В 1836 году был избран в Парламент, с 1839 по 1842 годы был сенатором.

В 1842 году Гондурас, Сальвадор и Никарагуа образовали Центральноамериканскую Конфедерацию, возглавляемую «верховным делегатом» () с резиденцией в городе Сан-Мигель (Сальвадор). В 1843 году на этот пост был избран Фруто Чаморро, однако должность была чисто номинальной, а два года спустя конфедерация фактически прекратила своё существование.

В 1845 году Фруто Чаморро стал военным губернатором департамента Гранада и министром финансов. Когда в 1851 году Верховный директор Хосе Лауреано Пинеда смог вернуться к власти, утерянной после военного переворота, Фруто Чаморро был поставлен во главе вооружённых сил.

В 1853 году Фруто Чаморро был избран на пост Верховного директора Никарагуа. Практически сразу после этого он, при поддержке консервативной олигархии, перенёс столицу из Манагуа в Гранаду — оплот консерваторов. 20 января 1854 года он созвал Конституционную Ассамблею, на которой в результате этого переезда практически отсутствовали либералы, и в марте сменил свой титул с «Верховный директор» на «Президент».

Либералы увидели в этом реставрацию власти провинциальной олигархии и продолжение существования феодальной экономической системы. Тогда же, в марте 1854 года они образовали в Леоне своё правительство (признанное Гондурасом и Сальвадором) во главе с Франсиско Кастельоном. Либералы отправили против Гранады войска под командованием Максимо Хереса, а в октябре начали переговоры с военным из США Байроном Коулом о присылке военной помощи. Чтобы защитить Гранаду, Фруто Чаморро передал президентские полномочия Хосе Марии Эстраде, а сам встал во главе армии. Он успешно защищал Гранаду, однако в мае 1855 года скончался от дизентерии, а в июне к либералам прибыла военная помощь из США под командованием авантюриста Уильяма Уокера.

Примечания

Литература 
 Хьюберт Хоув Бэнкрофт. HISTORY OF CENTRAL AMERICA. VOL. III. 1801—1887, THE HISTORY COMPANY, PUBLISHERS SAN FRANCISCO, 1887.

Фруто
Умершие от дизентерии